Agustín Guerrero puede referirse a:

 Agustín Guerrero Castillo (1959 - ), político mexicano.
 Agustín Guerrero Lizarzaburu (1819 - 1902), militar y político ecuatoriano.